Pfarrkirche Gattendorf  steht für:
 Pfarrkirche Gattendorf (Bayern)
 Pfarrkirche Gattendorf (Burgenland) in Gattendorf (Burgenland)